Bispegade kan referere til flere forskellige gader i Danmark:
 Bispegade (Haderslev)
 Bispegade (Nykøbing Falster)
 Bispegade (Ribe)
 Bispegade (Ringsted)
 Bispegade (Aarhus)